Niemcy:
 Chursdorf – dzielnica Penig
 Chursdorf – dzielnica gminy Dittersdorf w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla